Eunomia es una palabra griega (Εὐνομία) que puede traducirse como "buena legislación, buenas leyes bien obedecidas o legalidad".

También puede referirse a:
 Eunomia, asteroide número 15.
 Familia Eunomia, grupo de asteroides que reciben su nombre del asteroide anterior.
 Eunomia, diosa de la ley y la legislación.
 Eunomio, obispo de Cízico y uno de los líderes de los anomeanos.

Palabras y frases en griego